Příjmení Touré nosí více významných osobností:

 Ahmed Sékou Touré (1922–1984) — první guinejský prezident
 Ali Farka Touré (1939–2006) – malijský kytarista a zpěvák
 Amadou Toumani Touré (1948–2020) – malijský politik
 Ibrahim Touré (1985–2014) – fotbalista z Pobřeží slonoviny
 Kolo Touré (* 1981) – fotbalista z Pobřeží slonoviny
 Yaya Touré (* 1983) – fotbalový záložník